Michów heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Michów (Chojnów) (dt. Michelsdorfer Vorwerke), Dorf im Powiat Legnicki der Wojewodschaft Niederschlesien, siehe Gmina Chojnów
 Michów (Powiat Lubartowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Lubartowski der Wojewodschaft Lublin, siehe Gmina Michów

Siehe auch:
 Michow